Toponímia:
 Anglaterra:
 Església de Saint James (Londres), església anglicana situada a Ciutat de Westminster, Londres.
 Palau de Saint James, residència reial situada a Ciutat de Westminster, Londres.
 St. James' Park, estadi de futbol situat a Newcastle upon Tyne.
 St James's, barri del districte Ciutat de Westminster, Londres.
 St. James's Park, jardí public situat a Ciutat de Westminster, Londres.
 Estats Units:
 St. James (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 St. James (Maryland), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland.
 St. James (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 St. James (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 St. James (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 St. James City (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.